Les universités du Reich (Reichsuniversitäten en allemand) sont des universités fondées par l’Allemagne national-socialiste dans les régions qu’elle avait annexées ou occupées :
 Reichsuniversität de Prague (1939-1945)
 Reichsuniversität de Posen (1941-1945)
 Reichsuniversität Straßburg (1941-1944)

Ces universités étaient destinées à devenir le « rempart combattant » du Reich national-socialiste, les deux premières contre le monde slave, et la dernière contre l’Occident.

Université en Allemagne